Toller Cranston
Paula Toller

Desambiguação